Tenisový turnaj ATP Atlanta Tennis Championships 2011 se konal ve dnech 18.–24. července v americkém Norcrossu v Georgii venku na kurtech s tvrdým povrchem jako součást kategorie ATP World Tour 250 series. Jednalo se o první událost série US Open 2011. Odměny činily 600 000 USD.

První nasazený Američan Mardy Fish obhájil titul z loňského ročníku.

Mužská dvouhra

Nasazení hráčů 
  Mardy Fish (vítěz)
  Kevin Anderson (čtvrtfinále)
  John Isner (finále)
  Xavier Malisse (2. kolo)
  Grigor Dimitrov (1. kolo)
  Igor Kunicyn (1. kolo)
  Alex Bogomolov (1. kolo)
  Somdev Devvarman (čtvrtfinále)

 Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráči obdrželi do soutěže divokou kartu od pořadatelů:
  Robby Ginepri
  Tommy Haas
  Donald Young

Následující hráči se probojovali do soutěže z kvalifikace:
  Marinko Matosevic
  Rajeev Ram
  Phillip Simmonds
  Júiči Sugita

 Pavouk 
 Finálová fáze 

 Horní polovina 

 Dolní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= I Kunicyn
| RD1-score01-1=77
| RD1-score01-2=2
| RD1-score01-3=5
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= M Matosevic
| RD1-score02-1=63
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=7

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Lu Jan-sun
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=77
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= M Bachinger
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=64
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= J Blake
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=77
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= E Gulbis
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=65
| RD1-score06-3=2

| RD1-seed09=7
| RD1-team09= A Bogomolov Jr.
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=66
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= G Müller
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=78
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= T Haas
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=5
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= R Ginepri
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= D Young
| RD1-score13-1=0
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= M Russell
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD2-seed01=Q
| RD2-team01= M Matosevic
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=1
| RD2-score01-3=2
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Lu Jan-sun| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=6

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= J Blake
| RD2-score03-1=68
| RD2-score03-2=77
| RD2-score03-3=5
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= J Isner
| RD2-score04-1=710
| RD2-score04-2=63
| RD2-score04-3=7

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= G Müller
| RD2-score05-1=78
| RD2-score05-2=2
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= R Ginepri
| RD2-score06-1=66
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=2

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= M Russell
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=5
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= K Anderson
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=7
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= Lu Jan-sun
| RD3-score01-1=1
| RD3-score01-2=2
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=3
| RD3-team02= J Isner
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= G Müller
| RD3-score03-1=77
| RD3-score03-2=77
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= K Anderson
| RD3-score04-1=63
| RD3-score04-2=63
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=3
| RD4-team01= J Isner
| RD4-score01-1=7
| RD4-score01-2=63
| RD4-score01-3=6
| RD4-seed02= 
| RD4-team02= G Müller
| RD4-score02-1=5
| RD4-score02-2='''77
| RD4-score02-3=1
}}

 Čtyřhra 
 Nasazené páry 
  Scott Lipsky /  Rajeev Ram (1. kolo)  Marcelo Melo /  Jamie Murray (1. kolo)  Jonatan Erlich /  Andy Ram (1. kolo)  Colin Fleming /  Ross Hutchins (semifinále)''

Pavouk

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2011
Atlanta Open
Tenis v USA v roce 2011